Montague kan syfta på:

Fiktiva karaktärer 

 Romeo Montague – rollfigur i Romeo och Julia

Geografi

Kanada 

 Montague, Prince Edward Island, ort,

USA 

 Montague, Texas, countyhuvudort, Montague County, 
 Montague, Massachusetts, ort, Franklin County, 
 Montague, Michigan, ort, Muskegon County, 
 Montague, Kalifornien, ort, Siskiyou County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar